Az év magyar íjásza címet 1965 óta ítéli oda a Magyar Íjász Szövetség.

Díjazottak

Jegyzetek

Források
 Antal Zoltán–Sass Tibor: A magyar sport kézikönyve. Az év sportolói (1958–1981), 856. o., Sport Kiadó, Budapest, 1983. 
 
 
A magyar sport évkönyve (1974–1993)
Magyar sportévkönyv (1994–2010)

 
Díjazott magyar sportolók